Andreas Gustafsson kan syfta på:

Andreas Gustafsson (kulstötare) (född 1975), svensk kulstötare
Andreas Gustafsson (gångare) (född 1981), svensk tävlingsgångare
Andreas Gustafsson (mångkampare) (född 1997), svensk mångkampare
Andreas Gustafsson, svensk illustratör för bland annat Drakborgen Legenden.